Radioactive:
 Radioactive — дебютный студийный альбом американского рэпера Yelawolf.
 «Radioactive» — песня британской певицы Риты Ора.
 «Radioactive» — песня американской рок-группы Imagine Dragons.
 «Radioactive» — песня американской рок-группы Kings of Leon.
 «Radioactive Man» — вторая серия седьмого сезона мультсериала «Симпсоны».
 «Опасный элемент» () — британский фильм режиссёра Маржан Сатрапи, вышедший в 2019 году.